Operatorom telefonii komórkowej w Polsce przyznawano prefiksy numerów. Najstarszymi prefiksami są: 90 (od 1992 r. dla analogowej sieci komórkowej w systemie NMT, później zmieniony na 690 (PTK Centertel), 601 (Polkomtel – od 1996 r.) i 602 (Polska Telefonia Cyfrowa – od 1996 r.) oraz 501 (PTK Centertel – od 1998 r.).

Od 2003 roku w Polsce istnieje możliwość zachowania numeru podczas zmiany operatora. W związku z tym na podstawie samego prefiksu nie jest możliwe stwierdzenie, do jakiej sieci numer należy.

Tabela prefiksów  
W przypadku używania przez operatora wirtualnego prefiksu przydzielonego dla operatora infrastrukturalnego, z którego sieci korzysta, w tabeli znajdują się oba podmioty. W przypadku operatora wirtualnego korzystającego z własnej puli numerów, w tabeli znajduje się tylko ten operator.

Zobacz też 
 telekomunikacja w Polsce
 numery telefoniczne w Polsce

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Przynależność numeru do sieci GSM na stronie T-Mobile

Przypisy 

GSM
Sieci i usługi telefonii komórkowej